Begović ist der Familienname folgender Personen:

 Asmir Begović (* 1987), bosnischer Fußballspieler
 Bensu Begoviç (* 1992), türkische Schauspielerin
 Enes Begović (* 1965), bosnischer Volkssänger
 Milan Begović (1876–1948), kroatischer Schriftsteller und Dramaturg
 Milan Begović (Eiskunstläufer) (* 1964), jugoslawischer Eiskunstläufer